skarbiec – specjalne pomieszczenie lub budynek przeznaczony do gromadzenia i przechowywania cennych dokumentów lub kosztowności.
 Skarbiec – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Skarbiec – były majątek i folwark, obecnie uroczysko na Białorusi, w rejonie wołkowyskim obwodu grodzieńskiego
 Skarbiec – skała w Grupie Parasola na zboczu Doliny Szklarki